Мороз, Виктор:
 Мороз, Виктор Васильевич (род. 1937) — советский и российский учёный-реаниматолог.
 Мороз, Виктор Васильевич (род. 1968) — украинский футболист и тренер.